Termin VA ima više značenja.

 Virdžinija, američka država
 .va, najviši Internet domen za Vatikan
 Va (država)
 Va (narod)
 Va (jezik)